Börker ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Börker (* 1936), deutscher Klassischer Archäologe
 Wilhelm Börker (1869–1953), deutscher Lehrer, Schriftsteller, Publizist, Heimatforscher und Theaterleiter